Дикая сфера — патологический пример вложения сферы в пространство.

Определение
Вложение стандартной сферы  в евклидово пространство  называется диким если оно не продолжается до вложения окрестности  в .

Примеры 
 Дикой сферой является сумма двух дисков с общим краем, являющимся диким узлом.
 Рогатая сфера Александера

См. также
 Ожерелье Антуана
 Дикий узел
 Многообразие Уайтхеда

Литература 

 

 

 Лекция 26 в 

Топология
Маломерная топология